Аэропорт Канкаки (; FAA LID: 3KK) — частный аэропорт общего пользования, расположен в  к юго-западу от  города Канкаки, округ Канкаки, штат Иллинойс, в  к югу от Чикаго, , на высоте 189 метров над уровнем моря.

История 
Аэропорт Канкаки был запущен под управлением одного из великих авиаторов — Делбертом Кернером (), который со своим братом в 1927 году основал компанию Koerner Aviation Inc.; лицензия Делберта была подписана Орвиллом Райтом.

Расположение 
Рельеф вокруг аэропорта Канкаки ровный. Самая высокая точка находится в  и в  к западу от аэропорта. Плотность населения в районе аэропорта Канкаки около 30 человек на км². Ближайший город — Канкаки, в  к северо-востоку. Область вокруг аэропорта покрыта .

Климат 
Климат континентальный. В среднем годовая температура . Самый тёплый месяц — июнь, , самый тёплый день в январе составляет . Среднее количество осадков —  в год. Первый месяц с дождём — май в 129 мм, последний — март, .

Статистика 
За 12-месячный период, заканчивающийся 31 июля 2012 года, в аэропорту было обслужено  авиации общего назначения, в среднем по 30 в день. В то время в этом аэропорту базировалось 25 самолётов:  с одним двигателем,  сверхлёгких и  с несколькими двигателями.

За 12-месячный период, закончившийся 31 июля 2018 года, в аэропорту в среднем выполнялось 36 рейсов самолётов в день, или всего чуть более . Все они были общего назначения. В то время в этом аэропорту базировалось 45 самолётов: 35 одномоторных, 6 сверхлёгких и 4 многомоторных.

См. также 
  (FAA: IKK) 
 Список аэропортов штата Иллинойс
 Список аэропортов США

Примечания 
 Примечания

 Источники

Ссылки 
 
 
 
 

Аэропорты Иллинойса
Канкаки (округ)